Pláka un quartier historique d’Athènes ;
 , un village d'Achaïe, proche de Kalávryta ;
 , un village proche de Mégalopolis, en Arcadie ;
 , un village d'Attique de l'Est ;
 , un village de nome de l'Évros ;
 , un village du district régional d'Ioannina ;
 Pláka est une des villes principales de Milo, une île grecque faisant partie des Cyclades ;
 Pláka est un village de Crète, dans le district régional de La Canée ;
 Pláka est un village de Crète, près d'Ágios Nikólaos ;
 , un village sur l'île de Naxos ;
 Pláka de Litochoro, dans le nome de Piérie, est une région étendue où l’on trouve des villas, des hôtels et de complexes balnéaires, à l’est du Mont Olympe, au nord de la Grèce ;
 Pláka, village du dème de Díon-Ólympos, de Macédoine-Centrale.